Катан Саркисовна Авагимян (, ; 1881, Шушинский уезд — 9 февраля 1969, Степанакертский район) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась в 1881 году в селе Кятук Шушинского уезда Елизаветпольской губернии (ныне село Аггедик Ходжалинского района Азербайджана/село Кятук Аскеранского района непризнанной НКР).

С 1931 года звеньевая Степанакертского виноградарского совхоза №2 треста Карабахских виноградарских совхозов Министерства пищевой промышленности СССР. В 1949 году получила урожай винограда в 199,3 центнера с гектара на площади 3,1 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1950 года за  получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году Авагимян Катан Саркисовне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончалась 9 февраля 1969 года в селе Кятук Степенакертского района.

Литература